Christophe Darbellay – politico svizzero
 Delphine Darbellay – sciatrice alpina svizzera
 Jean-Luc Darbellay – compositore, direttore d'orchestra, clarinettista e medico svizzero
 Michel Darbellay – alpinista svizzero